Bedrijf, een organisatie van arbeid en kapitaal
 Besturingssysteem, programma dat na het opstarten van een computer in het geheugen geladen wordt